Watermerk, teken in papier, dat helderder oplicht als men het papier voor een lichtbron houdt en erdoorheen kijkt
Watermark (album), studioalbum van Enya uit 1988